Die Parlamentswahlen in Gambia 1977 fanden im westafrikanischen Staat Gambia am 4. bis 5. April 1977 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 35 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte erneut mehr als drei Viertel der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die National Convention Party (NCP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum fünften Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 44 Mitglieder, von denen 35 in einer Direktwahl gewählt wurden. Neun weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl und Einteilung der Wahlkreise wurde gegenüber der Wahl 1972 leicht verändert. Mit der Umbenennung der Hauptstadt Bathurst in Banjul wurde auch die Umbenennung in der Verwaltungseinheit mit den drei Wahlkreisen nach ‚Banjul North‘, ‚Banjul Central‘ und ‚Banjul South‘ vollzogen. Drei neue Wahlkreise sind entstanden, einer durch die Teilung von ‚Serekunda‘ in der Kombo St. Mary nach ‚Serekunda East‘ und ‚Serekunda West‘. In der Verwaltungseinheit Brikama sind die Wahlkreise ‚Northern Kombo‘, ‚Southern Kombo‘ und ‚Eastern Kombo‘ neu aufgeteilt worden und der Wahlkreis ‚Central Kombo‘ wurde neu geschaffen. In der Verwaltungseinheit Kerewan ist der Wahlkreis ‚Niumi‘ in ‚Lower Niumi‘ und ‚Upper Niumi‘ geteilt worden.

Wahlvorbereitung 
Im Oktober 1975 entstand unter der Führung Pap Cheyassin Secka die National Liberation Party. Vor den Wahlen 1977 wurde unter dem Vorsitz von Sheriff Dibba die Partei National Convention Party gegründet.

Die NLP schloss sich in einer Allianz mit der UP zusammen.

In den 35 Wahlkreisen traten 78 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 35 Kandidaten in jedem Wahlkreis an, herausgefordert wurde sie von acht Kandidaten der UP und 30 Kandidaten der NCP. Die NLP, in einer Allianz mit der UP, trat mit zwei eigenen Kandidaten an. Weiter gab es bei dieser Wahl zwei Kandidaten, die keiner Partei angehörten.

Wahlausgang 

Es wurden 179.573 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 28, die UP 2 und die NCP 5 Sitze.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Jokadu 1977 
Nachdem der Kandidat des Wahlkreises Jokadu, Alasan N’Dure (NLP/UP), nach einem Autounfall kurz vor der Wahl verstorben war, wurde im Mai 1977 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Momodou S. K. Manneh (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Banjul Central 1977 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Banjul Central, John R. Forster (UP), kurz nach der Wahl verstorben war, wurde im Mai 1977 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Horace R. Monday, Sr. (PPP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Bakau 1978 
Nachdem der gewählte Vertreter des Wahlkreises Bakau, Bakary P. Camara (NCP), 1978 verstorben war, wurde im Juni 1978 im Wahlkreis Nachwahlen angesetzt. Dembo Bojang (NCP) konnte den Wahlkreis für sich gewinnen.

Einzelnachweise 

Gambia Parlament
1977